Към декември 2021 г. дискографията на Еня – ирландска певица и автор на песни, се състои от 8 студийни албума, 3 сборни албума, 23 сингъла и редица други участия.

Еня постига пробив в кариерата си през 1988 г. с албума Watermark, съдържащ хитовата песен Orinoco Flow, която оглавява класациите в Обединеното кралство и достига номер 2 в Германия.

Три години по-късно издава албума си Shepherd Moons. През 1992 г. е издадена преработена версия на албума Enya от 1987 г. като The Celts.

През 1995 г. тя издава The Memory of Trees – друг успех сред петте най-добри в Обединеното кралство и Германия, както и първият ѝ албум в Топ 10 на САЩ. Синглите, издадени от албума, са Anywhere Is и On My Way Home.

През 1997 г. Еня издава компилацията си с най-големите хитове Paint the Sky with Stars: The Best of Enya, отново в Топ 5 албума в Обединеното кралство и Германия, която включва две нови песни: Paint the Sky with Stars и Only If...

След петгодишна пауза певицата издава албума си A Day Without Rain през 2000 г. Той е най-успешният ѝ албум до момента, достигайки 2-ро място в Класацията за албуми Билборд 200 в САЩ. Първият сингъл Only Time е използван във филма „Месец любов“ и достига 10-то място в US Hot 100 и номер 1 в Германия.

През 2001 г. Еня записва песента May It Be, която участва в първата част от филмовата поредица „Властелинът на пръстените“:„Задругата на пръстена“ и е нейният втори пореден сингъл, който влиза в немските класации под номер 1.

През ноември 2005 г. излиза нов албум, озаглавен Amarantine. Той достига до Топ 10 както в Обединеното кралство, така и в САЩ и 3-то място в Германия. През 2006 г. Еня издава няколко диска с коледна тематика с новозаписан материал.

На 10 октомври 2006 г. Sounds of the Season с Enya, съдържащ шест песни, е издаден само в Съединените щати.

През ноември 2008 г. излиза And Winter Came... Албумът е албум с коледна и зимна тематика и е друг голям неин хит, който достигай до Топ 10 в много страни, което е необичайно постижение за сезонен албум.

След излизането на And Winter Come... Еня издава втората си компилация The Very Best of Enya през ноември 2009 г. и прави продължителна пауза от писане и запис.

През 2012 г. тя се завръща в студиото, за да запише албума си Dark Sky Island, издаден през ноември 2015 г. Албумът получава предимно положителен прием от критиката и има комерсиален успех при издаването му, попадайки в челната десетка в 16 страни по света.

Еня е продала над 26,5 милиона албума само в Съединените щати според Nielsen Soundscan, което я прави един от най-продаваните изпълнители в страната. Тя печели четири награди Грами и поставя пет поредни нейни албума в първите десет на американската класация Билборд 200.

Еня има световни рекордни продажби от над 80 милиона, което я прави един от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена.

Албуми

Студийни албуми 
По-долу са 8-те студийни албума на Еня със съответнното им класиране в 14 държави и информация за световните продажби и национални сертификати от най-голямо значение.

Сборни албуми

Саундтракове

Бокс сетове

Видео албуми

EP-та

Студийни

Сборни

Сингли

Като основна изпълнителка

Като гост изпълнителка

Промо сингли

Други песни в класациите

Музикални видеоклипове

Официални

Видео с текст

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Еня на Allmusic
 Дискография на Еня на Discogs

Еня
Еня